Gilbert Koech ist der Name folgender Personen:

* Gilbert Koech (Leichtathlet, 1989) (* 1989), kenianischer Leichtathlet
 Gilbert Cheruiyot Koech (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer